Greeley megye, megye Kansas államban
Greeley megye, megye Nebraska államban